Siegfried Neumann ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Neumann (Historiker) (1930–2020), deutscher Historiker und Museumsleiter 
 Siegfried Neumann (Volkskundler) (* 1934), deutscher Volkskundler und Germanist